Güçlü (türk. für „stark, kräftig; mächtig“) ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Dilaver Güçlü (* 1986),  deutsch-türkischer Fußballspieler
 Kürsat Güclü (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Metehan Güçlü (* 1999), türkisch-französischer Fußballspieler
 Nebahat Güçlü (* 1965), deutsche Politikerin (GAL)
 Sami Güçlü (* 1950), türkischer Ökonom und Politiker
 Zekeriya Güçlü (1972–2010), türkischer und bulgarischer Ringer und Politiker der DPS

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname